Azizbek Haydarov – calciatore uzbeko
 Ravshan Haydarov – allenatore di calcio ed ex calciatore uzbeko
 Utkirbek Haydarov – ex pugile uzbeko